Fictief figuur
Groundskeeper Willie, personage uit de Amerikaanse animatieserie The Simpsons
Willy (orka), de orka uit de Amerikaanse film Free Willy
World Cup Willie, mascotte van het Wereldkampioenschap voetbal 1966

Literatuur
pseudoniem van Henry Gauthier-Villars, Frans schrijver en criticus

Media
Willy (radiozender), een digitale Vlaamse radiozender
Willy's en Marjetten, een Vlaamse komische televisieserie

Sport
De Willy's, Nederlandse amateurvoetbalclub

Bijnaam
Willem de Bruin, rapper met Willy als artiestennaam
Willie Wartaal, rapper bekend van rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig

Voornaam
Willem (voornaam), jongensnaam

Zie ook 
Willy Willy (doorverwijspagina)